VFF kan avse:
Vattenförvaltningsförordningen

Viborg FF
Västerviks FF
Värmlands Fotbollförbund
Västerbottens Fotbollförbund
Västergötlands Fotbollförbund
Västmanlands Fotbollförbund

Värmlands Filmförbund
Vapenfriföreningen